

Architektura
 ark (architektura)
 Ark of Tabriz, cytadela w Tebrizie, Iran
 The Ark (forteca), Buchara, Uzbekistan
 The Ark, Londyn, biurowiec wyglądający jak statek.

Geografia 
 Ark, Bojnord, wieś w prowincji North Khorasan, Iran
 Ark, Fariman, wieś w prowowincji Razavi Khorasan, Iran
 Ark, Jajrom, wieś w prowincji North Khorasan, Iran
 Ark, Jowayin, wieś w prowincji Razavi Khorasan, Iran
 Ark, Qazvin, wieś w prowincji Qazvin, Iran
 Ark, South Khorasan, wieś w prowincji South Khorasan, Iran
 Ark, Virginia, osada w Gloucester County, Wirginia
 Ark, alternatywna nazwa stanu Arkansas
 ARK – Autonomiczna Republika Krymu

Muzyka 
 Ark – zespół z Bangladeszu grający rock 
 Ark – zespół z Norwegii grający progresywny metal
 Ark – zespół z Wielkiej Brytanii grający melodyczny rock 
 The Ark – szwedzki zespół grający glam-rock
 Ark – album Brendana Perry’ego 
 Ark – album L’Arc-en-Ciel
 Ark – album The Animals
 The Ark – album Franka Zappy
 The Ark (EP) – album
 „The Ark” – utwór z albumu Fate (Dr. Dog album)

Inne 
 Ark (jacht)
 Ark (archiwizacja)